Дми́трий Лопухи́н:
 Лопухин, Дмитрий Александрович (1865—1914) — российский военачальник, генерал-майор. 
 Лопухин, Дмитрий Ардалионович (1730—1813) — российский государственный деятель.
 Лопухин, Дмитрий Николаевич (?—1803) — русский военный деятель, генерал-майор.